Kavalan peut faire référence à : 
 Les Kavalan, l'un des 14 groupes aborigènes de Taïwan
 Le kavalan, langue austronésienne de la branche des langues formosanes parlée à Taïwan.
 Kavalan, distillerie située au nord-est de l’île de Taiwan, dans le Comté de Yilan.